Ленуа́р () може означати

Французьке прізвище 

Відомі носії:
 Дені Ленуар (; нар. 1949) — французький кінооператор.
 Жан Ленуар (; згадки 1331–1375) — французький художник-мініатюрист XIV ст.
 Ноемі Ленуар (; нар. 1979) — французька актриса й фотомодель.
 Вільям Бенджамін Ленуар (; 1939–2010) — американський астронавт та інженер.
 Шарль-Амабль Ленуар (; 1860–1926) — французький академічний художник, учень Адольфа Вільяма Бугро.
 Етьєн Ленуар (; 1822–1900) — французький (бельгійського походження) винахідник та підприємець.
 Цикл Ленуара
 Двигун Ленуара

Топоніми 

 Ленуар (округ, Північна Кароліна) — округ (графство) у штаті Північна Кароліна, США.
 Ленуар Сіті — місто в окрузі Лаудон штату Теннесі, США.

Французькі прізвища